Manio Acilio Glabrión puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Manio Acilio Glabrión (cónsul 191 a. C.).— Vencedor de Antíoco III Megas.
 Manio Acilio Glabrión (cónsul 154 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 154 a. C.
 Manio Acilio Glabrión (cónsul 67 a. C.).— Cónsul en el año 67 a. C.
 Manio Acilio Glabrión (cónsul 91).— Cónsul en el año 91. 
 Manio Acilio Glabrión (cónsul 124).— Cónsul en el año 124.
 Manio Acilio Glabrión (cónsul 186).— Cónsul II en el año 186.
 Manio Acilio Glabrión (tribuno de la plebe).— Tribuno de la plebe, autor de la lex Acilia de repetundis.
 Manio Acilio Glabrión Cneo Cornelio Severo.— Cónsul en el año 152.